Waverly Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Waverly Historic District (Abington, Pennsylvania), NRHP-ID 04000884
 Waverly Historic District (Columbia, South Carolina), NRHP-ID 89002154